En microbiologie, zoophile désigne l'attirance de micro-organismes (champignons, microbes, parasites) pour des espèces non-humaines, par opposition à anthropophile, qui ne concerne que l'humain.
 Dans son sens classique, le terme signifie « qui aime les animaux ». Le journal de protection animale animé par Victor Hugo s'appelait Le Zoophile.
 Par extension, zoophile désigne aussi, dans le terme zoophilie, l'attirance sexuelle d'un humain pour un ou des animaux.

Références